Scott Stewart peut désigner :
 Scott Stewart (né en 1969), joueur canadien de rugby à XV ;
 Scott Stewart (né en 1975), joueur américain de baseball ;
 , politicien australien ;
 Scott Charles Stewart, réalisateur américain et créateur d'effets spéciaux pour le cinéma.